Slowenisches Volk steht für:
 die Slowenen als Ethnie
 Gemeinschaft der Menschen, die die slowenische Staatsangehörigkeit besitzen